Var, VAR – абревіатури:

 Video assistant referee – система відеодопомоги арбітрам;
 Value Added Reseller – компанія, яка модифікує/розширює можливості вже наявного продукту, а потім перепродує його як новий продукт;
 Value At Risk – вартісний захід ризику;
 Vector AutoRegression – векторна авторегресія;
 Variable – змінна (програмування);
 Variance – дисперсія випадкової величини;
 var. – Різновид або варієтет в назвах біологічних таксонів.

Див. також 

 Вар

Скорочення